„Света Богородица Дексия“ може да се отнася за:

 „Света Богородица Дексия“, църква в град Бер, Гърция;
 „Света Богородица Дексия“, църква в град Солун, Гърция.